Sister Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sister Island (Georgia)
 Sister Island (Maine)
 Sister Island (New York)

Siehe auch:
 West Sister Island, Insel im Eriesee, Bundesstaat Ohio, Vereinigte Staaten
 Three Sisters Islands
 Seven Sisters Islands